Indonesië
 Lowokwaru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Lowokwaru (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java